Bypass pode-se referir a:

Medicina 
 Bypass coronário
 Bypass gástrico

Outros
Bypass (telefonia)
Bypass (2014) filme britânico